

Film 
 Let It Be Me – film del 1936 diretto da Friz Freleng
 Let It Be Me – film del 1995 diretto da Eleanor Bergstein

Musica 
 Let It Be Me – singolo dei The Everly Brothers del 1960
 Let It Be Me – singolo di Glen Campbell e Bobbie Gentry del 1969
 Let It Be Me – brano musicale di Bob Dylan del 1970
 Let It Be Me – brano musicale dei New Trolls del 1976
 Let It Be Me – album di Nina Simone del 1987
 Let It Be Me – album di Jason Donovan del 2008
 Let It Be Me – singolo di Steve Aoki del 2019